

Persone 
Eraclide (IV sec. a.C. – 307 a.C.) – principe siceliota, secondo figlio del tiranno di Siracusa Agatocle
Eraclide – condottiero siracusano (III secolo a.C.)
Eraclide – commediografo greco antico della commedia di mezzo
Eraclide di Taranto – architetto militare (III secolo a.C.)
Eraclide di Taranto (medico)
Eraclide Pontico – astronomo greco (IV secolo a.C.)
Eraclide di Siracusa – scrittore di gastronomia
Eraclide di Siracusa – politico e combattente 
Eraclide di Cuma – storico
Eraclide di Eritre – medico
Eraclide di Focea – scultore
Eraclide Macedone – pittore
Eraclide di Sinope – poeta
Eraclide di Magnesia – storico
Eraclide di Leontini – tiranno

Il termine può indicare anche un membro degli Eraclidi, i discendenti di Eracle

Altro 
Eraclide – film per la regia di Mario Guaiata-Ausonia del 1919
Eraclide – nome proprio di persona